Gleaves ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gleaves (1858–1937), US-amerikanischer Admiral und Marinehistoriker
 Cliff Gleaves (1930–2002), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker und DJ
 Nicholas Gleaves (* 1969), britischer Schauspieler
 Richard Howell Gleaves (1819–1907), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Gleaves-Klasse, Zerstörerklasse, die im Zweiten Weltkrieg von der United States Navy eingesetzt wurde
 Cleaves
 Alex Gleave (* 1989), britischer Biathlet